Джоузеф Франк „Джо“ Пеши () е американски актьор, комик, певец и музикант.

Биография 
Роден е на 9 февруари 1943 г. в семейство с италиански произход. През 1980 г. печели награда „БАФТА“ за най-добър дебют и номинации за „Оскар“ и „Златен глобус“ за ролята си във филма „Разяреният бик“. За ролята си на Томи ДеВито в „Добри момчета“ печели „Оскар“ за най-добра поддържаща роля през 1990 г. Участвал е също във филми като Имало едно време в Америка, Сам вкъщи 1 и 2, Смъртоносно оръжие 2, 3 и 4, Казино, Братовчед ми Вини и др. През 2019 г. печели номинации за Златен глобус и Оскар за ролята си във филма „Ирландеца“.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Носители на „Оскар“
Носители на награда BAFTA
Нюаркчани